El Salero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Salero, Aguascalientes, Cosío, 
 El Salero, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar